Всеволод Святославич (князь курский) — сын Святослава Ольговича.
 Всеволод Святославич Чермный — сын Святослава Всеволодовича.